Иоганн Георг Даниэль Арнольд (; 18 февраля 1780, Страсбург — 18 февраля 1829, там же) — немецкий , , , , , профессор, доктор литературы и права, декан юридического факультета Страсбургского университета.

Биография 

Родился в Эльзасе в семье мастера-бондаря. Его мать умерла очень рано. Во время Французской революции семья обеднела; с 1795 года Георг работал клерком в военном ведомстве департамента Нижний Рейн. В 1798 году поступил в так называемую Протестантскую академию в Страсбурге — своего рода частный университет, основанный Иоганном Швайгхойзером, Христофором Вильгельмом Кохом, Жаном Фредериком Оберленом и другими.

С 1801 по 1803 год изучал право и историю в Гёттингенском университете. Позже совершил ознакомительную поездку в Берлин, Гамбург и Дрезден. На обратном пути в Страсбург посетил Фридриха Шиллера в Йене и Иоганна Вольфганга фон Гёте в Веймаре. В 1804 году отправился в поездку по Италии через Женеву, Милан, Геную и Флоренцию в Рим, затем в Неаполь, Венецию, Турин и Париж.

В апреле 1806 года был назначен профессором гражданского права в Кобленцком университете (профессором гражданского кодекса в Кобленцкой школе права). В 1809 году был приглашён в Страсбургский университет. Сначала занял кафедру истории, а в 1811 году стал профессором римского права.

Член руководства Аугсбургского исповедания.

Как учёный, издал научно-юридическое сочинение на латыни о Гражданском кодексе Наполеона «Elementa juris civilis Justinianei cum Codice Napoleoneo et reliquis legum codicibus collata» (Страсбург и Париж, 1812); среди поэтов, писавших на Эльзасском диалекте, он один из выдающихся благодаря своей комедии «Der Pfingstmontag» (Страсбург, 1816; 2-е изд., 1850). Эта комедия, написанная александрийским размером и большею частью страсбургским наречием, имеет, по выражению Гёте, «мало себе подобных, как в отношении ясности и полноты воззрений, так и по остроумному изображению бесконечных подробностей».

Считается автором первой пьесы на эльзасском диалекте.

Умер от инсульта в Страсбурге.

Избранные сочинения 
 Idées sur les ameliorations don serait susceptible le plan d’enseignement suivi par les facultés de droit, 1809
 Der Pfingstmontag. Lustspiel in Strassburger Mundart in fuenf Aufzuegen und in Versen. Nebst einem die eigenthuemlichen einheimischen Ausdruecke erklaerenden Wœrterbuche, (пятиактная комедия, 1816)
 Gedichte (поэма, 2001)

Примечания

Литература 
 Некролог
 Raymond Matzen et Marcel Thomann, «Jean Georges Daniel Arnold», in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 1, p. 63

Ссылки 
 Литература Иоганна Георга Даниэля Арнольда и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 

Немецкие поэты
Немецкие писатели
Доктора наук
Преподаватели Страсбургского университета
Выпускники Гёттингенского университета
Умершие от инсульта